

Persone
 Aristeo (nome) – prenome maschile
 Aristea (I secolo) – scultore greco antico nato ad Afrodisia 
 Aristea di Nicandro (II secolo a.C.) – scultore greco antico nato a Megalopoli

Botanica 
Aristea – genere di piante della famiglia Iridaceae